Forbes Taylor Kennedy (né le 18 août 1935 à Dorchester, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie 
Forbes Kennedy naît le  à Dorchester.

Il joue 603 matchs dans la Ligue nationale de hockey dans les équipes des Bruins de Boston, des Black Hawks de Chicago, des Red Wings de Détroit, des Maple Leafs de Toronto et des Flyers de Philadelphie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1953-1954 || Canadien junior de Montréal ||  || 34 || 19 || 19 || 38 || 48 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1954-1955 || Canadien junior de Montréal || LHJQ || 46 || 7 || 14 || 21 || 118 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1955-1956 || Cataractes de Shawinigan FallsRoyaux de Montréal || LHQ || 3 || 0 || 3 || 3 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1956-1957 || Black Hawks de Chicago || LNH || 69 || 8 || 13 || 21 || 102 || - || - || - || - || -
|-
| 1957-1958 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 11 || 16 || 27 || 135 || 4 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 1958-1959 || Red Wings de Détroit || LNH || 67 || 1 || 4 || 5 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Flyers d'Edmonton || WHL || 30 || 6 || 10 || 16 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Bears de Hershey || LAH || 21 || 3 || 11 || 14 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Red Wings de Détroit || LNH || 17 || 1 || 2 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Comets de Spokane || WHL || 70 || 23 || 38 || 61 || 165 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 1961-1962 || Flyers d'Edmonton || WHL || 58 || 23 || 31 || 54 || 124 || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Red Wings de Détroit || LNH || 14 || 1 || 0 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Flyers d'Edmonton || WHL || 23 || 7 || 15 || 22 || 38 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1962-1963 || Bruins de Boston || LNH || 49 || 12 || 18 || 30 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 1963-1964 || Bruins de Boston || LNH || 70 || 8 || 17 || 25 || 95 || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Bruins de Boston || LNH || 52 || 6 || 4 || 10 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Bruins de Boston || LNH || 50 || 4 || 6 || 10 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Seals de San Francisco || WHL || 6 || 3 || 3 || 6 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Seals de la Californie || WHL || 71 || 25 || 41 || 66 || 91 || 6 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 1967-1968 || Flyers de Philadelphie || LNH || 73 || 10 || 18 || 28 || 130 || 7 || 1 || 4 || 5 || 14
|-
| 1968-1969 || Flyers de Philadelphie || LNH || 59 || 8 || 7 || 15 || 195 || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 13 || 0 || 3 || 3 || 24 || 1 || 0 || 0 || 0 || 38
|-
| 1969-1970 || Bisons de Buffalo || LAH || 19 || 2 || 1 || 3 || 42 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

| 603 || 70 || 108 || 178 || 888 || 12 || 2 || 4 || 6 || 64

Références 

Naissance en août 1935
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur des Comets de Spokane
Joueur des Seals de San Francisco (WHL)
Naissance au Nouveau-Brunswick
Attaquant de hockey sur glace